Fox Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Fox Hill (Arkansas) im Sebastian County
 Fox Hill (Indiana) im Morgan County
 Fox Hill (New Jersey) im Morris County
 Fox Hill (Pennsylvania) im Chester County
 Fox Hill (Virginia), Vorort von Hampton